Melodi Grand Prix 2009 kan avse:

Dansk Melodi Grand Prix 2009.
Norsk Melodi Grand Prix 2009.

Se även
Eurovision Song Contest 2009.